Arroyo (gemeente), een gemeente op Puerto Rico
Arroyo (plaats), een plaats in de gelijknamige Puerto Ricaanse gemeente

Zie ook
Arroyo Alto, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Arroyo Colorado Estates, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Arroyo Dulce, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Arroyo del Medio, een plaats in het Argentijnse provincie Misiones
Arroyo Seco, een plaats in het Argentijnse provincie Santa Fe
Arroyo de la Encomienda, een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid in de regio Castilië-Leon
Arroyo de la Luz, een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
Arroyo de las Fraguas, een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara in de regio Castilië-La Mancha
Arroyo del Ojanco, een gemeente in de Spaanse provincie Jaén in de regio Andalusië
Arroyo de San Serván, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura

Arroyo Grande (doorverwijspagina)